Horki (biał. Горкі, ros. Горки) – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mołodeczańskim, w sielsowiecie Markowo.

Przed 1939 Horki leżały w Polsce, województwie wileńskim, powiecie mołodeczańskim.

Przypisy

Bibliografia 
 Górki na mapie WIG

Wsie w rejonie mołodeckim